Do soutěže dvouhry juniorek ve French Open 2010 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Obhájkyní titulu byla francouzská hráčka Kristina Mladenovicová, která danou sezónu v juniorské kategorii nestartovala.

Vítězkou se stala nenasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která ve finále porazila Tunisanku Ons Džabúrovou ve dvou setech 6–2 a 7–5. Získala tak premiérový grandslamový titul.

Nasazení hráček 
  Mónica Puigová (čtvrtfinále)
  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Irina Chromačovová (semifinále)
  Nastja Kolarová (3. kolo)
  Tímea Babosová (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská (1. kolo)
  Darja Gavrilovová (2. kolo)
  Kristýna Plíšková (1. kolo)
  Beatrice Caprová (čtvrtfinále)
  Lauren Davisová (3. kolo)
  An-Sophie Mestováachová (1. kolo)
  Tamara Čurovićová (1. kolo)
  Ljudmila Kičenoková (3. kolo)
  Verónica Cepedeová Roygová (2. kolo)
  Caroline Garciaová (2. kolo)
  Nanuli Pipijová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Puig
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= C de Bernardi
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Bouchard
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= G Min
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Pérez
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorek na French Open 2010

French Open 2010
Juniorský tenis v roce 2010